Bon Voyage – film krótkometrażowy z 1944
 Bon Voyage – film z 2003
 Bon Voyage – album Anny Rossinelli
 Bon Voyage – album Kumi Kōdy